Wapen van Noordbroek (gemeente)
 Het Wapen van Noordbroek, een voormalig logement in Noordbroek